Переменные типа γ Золотой Рыбы (γ Dor) — класс переменных звезд, которые показывают изменения в яркости вследствие нерадиальных пульсаций их поверхности. Звёзды, как правило, молодые, раннего F или позднего A спектрального класса, лежащие на главной последовательности, а типичные колебания яркости 0,1 звёздной величины, изменения лучевой скорости порядка 2 км/с с периодами порядка 1 дня. Подобные характеристики делают данный класс звёзд чрезвычайно трудным для изучения с Земли. Это относительно новый тип переменных звезд, он был впервые выделен во второй половине 1990-х годов. Физические причины переменности всё ещё изучаются, в том числе и проводятся астросейсмические исследования с помощью телескопов CoRoT и Кеплер. Прототип — звезда гамма Золотой Рыбы.

Подтверждённые звёзды 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения.

Примечания 

Переменные звёзды